Ernst vom Rath, un diplomate allemand (1909 - 1938) ;
 Gerhard vom Rath, un minéralogiste allemand (1838 - 1888).